Херринг () — английская фамилия. Известные носители:

 Херринг, Агги (1876—1939) — американская актриса немого кино.
  (1888—1966) — британский солдат, участник Первой мировой войны, кавалер Креста Виктории.
 Херринг, Амос (1794—1873) — либерийский политик.
  (1906—1995) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Детройт Тайгерс» и «Бруклин Доджерс».
  (род. 1980) — новозеландский регбист и тренер, чемпион Англии в составе клуба «Лестер» (2009), тренер сборной региона Отаго (с 2018).
  (род. 1964) — американский джазовый саксофонист.
  — американский баскетболист, чемпион АСЕАН в составе индонезийского клуба «Найтс» (2019).
  — американский музыкальный продюсер, лауреат премий «Грэмми» за поп-госпел-альбом (2001) и классический блюз-альбом (2004).
 Херринг, Джамель (род. 1985) — американский боксёр-профессионал.
  (1896—1974) — американский боксёр, чемпион мира в 1-м полусреднем весе (1925).
  (1935—2003) — британский бегун, участник летних Олимпийских игр (1964).
  (1795—1865) — британский извозчик и художник, чьи работы входят в частности в собрание галереи «».
  (1820—1907) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрания галереи «» и вашингтонской Национальной галереи искусства.
  (1934—1994) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Денвер Бронкос».
  (род. 1959) — американский пауэрлифтер, чемпион мира в категориях 90 (1989, 1990) и 100 кг (1991).
  (1910—1988) — израильский политик, депутат Кнессета (1969—1974).
  (род. 1975) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Балтимор Рэйвенс» (2001).
  (1879—1945) — американский политик, губернатор штата Айова (1933—1937), член Сената США (1937—1943).
  (род. 1953) — новозеландский пловец, участник летних Олимпийских игр (1972), отец Марка Херринга (род. 1984).
 Херринг, Коньерс (1914—2009) — американский физик-теоретик.
  — американская фолк-музыкантка.
 Хэрринг, Лаура (род. 1964) — мексикано-американская модель и актриса.
  (1880—1965) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Вашингтон Сенаторз».
 Херринг, Линн (род. 1958) — американская актриса мыльных опер.
 Херринг, Марк (род. 1961) — американский юрист и политик, генеральный прокурор штата Виргиния (с 2014).
  (род. 1984) — новозеландский пловец, чемпион Океании в плавании на 50, 100 м и в эстафете 4×100 м вольным стилем (2008), сын Колина Херринга.
  (1879—1962) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Мельбурн» (1900).
  (род. 1964) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрания Музея американского искусства Уитни и нью-йоркского Музея искусств и дизайна.
  (1872—1967) — британский физиолог и педагог, описавший нейросекреторные тельца задней доли гипофиза; президент Королевского медицинского общества (1898—1899).
 Херринг, Ричард (род. 1967) — английский писатель, актёр и стендап-комик.
  — британский мотогонщик и каскадёр, победитель Мотокросса наций в составе национальной сборной (1994).
  (род. 1990) — ирландский регбист, финалист турнира «Про12» в составе клуба «Ольстер» (2013).
  (1921—1996) — американский военный моряк, участник битвы за Иводзиму, обладатель Медали Почёта.
  (род. 1967) — австралийский игрок в регбилиг в составе клуба Лиги регби Нового Южного Уэльса и Австралийской лиги регби «Голд-Кост».
 Херринг, Сэмюэл (также известен как Хемлок Эрнст; род. 1984) — американский поп- и рэп-музыкант
 Херринг, Томас (1693—1757) — 84-й архиепископ Кентерберийский (1747—1757).
  (1812—1874) — американский политик, председатель Сената штата Нью-Джерси (1859).
  (род. 1983) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Сиэтл Сихокс», «Нью-Орлеан Сэйнтс» и «Сент-Луис Рэмс».
  (1833—1912) — американский юрист и политик, генеральный прокурор территории Аризона (1892—1893).
 Херринг, Хит (род. 1978) — американский боец смешанных единоборств.
  (1884—1962) — новозеландский политик, член Палаты представителей (1935—1938).
  (1924—2014) — игрок в американский футбол и тренер, чемпион Национальной футбольной лиги в составе клуба «Кливленд Браунс» (1950).
  (1922—1999) — американский боксёр, серебряный медалист летних Олимпийских игр в полусреднем весе (1948).
  (1945—2003) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрание галереи «».
  (1903—2004) — американский политолог, президент Американской политологической ассоциации (1952—1953).
 Херринг, Эдмунд (1892—1982) — генерал-лейтенант австралийской армии, участник мировых войн.
 Херринг, Элизабет (более известна под фамилией Уоррен; род. 1949) — американский политик, сенатор США от Массачусетса с 2013 года.
  (род. 1931) — американский спортивный стрелок, участник летних Олимпийских игр (1968).
  (1898—1947) — новозеландский игрок в регбилиг, член национальной сборной.

См. также